Муса Юсупович Дарсигов (1 августа 1938 года, село Базоркино Чечено-Ингушской АССР (ныне в Пригородном районе Северной Осетии — 4 октября 2008, с. Новый Редант, Ингушетия) — ингушский советский и российский политик, общественный деятель, народный депутат СССР (1989—1992 годы).

Биография 
Родился в селе Базоркино, Пригородного района, Чечено-Ингушской АССР. Муса Юсупович из простой крестьянской семьи. По происхождению — ингуш. Выходец из рода Полонкоевых. В возрасте 6 лет вместе с семьей и всем ингушским народом был депортирован  в Целиноградскую область Казахской АССР . В 1956 году окончил школу в Михайловском районе Целиноградской области. Трудовую деятельность начал в 1948 году в колхозе Вишневского района Целиноградской области, шофером. В 1960 году после ссылки вместе с семьей вернулся на родину. С этого же года начинает работать бригадиром в совхозе «Алханчурсткий» Малгобекского района ЧИАССР. Он был лучшим животноводом ЧИАССР. В постсоветское время Муса Дарсигов принимал участие в работе многих благотворительных организаций. В последние годы возглавлял ГУП «Новый Редант».

Политическая и государственная деятельность 
 В 1974 году вступает в ряды КПСС.
 26 марта 1989 г. Муса Дарсигов всенародно избирается депутатом СССР.
 31 мая 1989 г. на съезде Верховного Совета СССР избирается членом «комитета Верховного Совета по делам национальностей».
 26 июня 1989 г. Членом комиссии «Совета Национальностей по национальной и межнациональным отношениям».
 В 1991 г. член Совета союза.

Муса Юсупович лично в руки передал обращение 60 тысяч ингушских избирателей Михаилу Горбачёву и призвал народных депутатов Верховного Совета СССР поддержать ингушский народ и рассмотреть вопрос о восстановлении в составе РСФСР Ингушской автономии. В те годы Мусса Юсупович первым начал работу по возвращению из забвения имён героев Великой Отечественной войны ингушской национальности, в частности, защитников Брестской крепости..

К концу второго года своего депутатства Дарсигов добивается еще одного шага на пути к созданию ингушской государственности. Его усилия приводят к созданию Комиссии Совета национальностей Верховного Совета СССР для рассмотрения обращений ингушского населения, суть которых состоит в реабилитации ингушского народа, восстановлении его автономии, существовавшей до 1934 года, и определения ее столицы в правобережной части города Владикавказа.

Закон о репрессированных народах 
При активном участии Мусы Дарсигова Верховный Совет СССР принял закон о реабилитации репрессированных народов. Над выходом в свет этого документа трудились многие люди, но важную роль в этом движении сыграл Муса Юсупович Дарсигов, как, впрочем, и в проведении референдума об образовании ингушской государственности.

Награды и премии 
 Орден Знак Почёта 1989
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Трудовой Славы
 Орден «За заслуги» (Ингушетия) дважды
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Орден Миротворца 1 степени (Всемирный благотворительный альянс «Миротворец»)

Семья 
Сын Мусы Юсуповича — Дарсигов Магомед Мусаевич является депутатом Народного Собрания Республики Ингушетии шестого созыва, членом комитета по аграрной политике и природопользованию..

Примечания